Дельфіній:

 Дельфіній — одне із судовищ ефетів (членів судової колегії) в Афінах, що було коло храму Аполлона Дельфінія.
 Дельфіній — епітет Аполлона як бога — покровителя мореплавства.
 Дельфіній — рід рослин родини жовтецевих
 Дельфіній — глюкоалкалоїд